Cette page présente le bilan saison par saison du Calais Racing Union football club.

Légende

Lien externe
 Bilan du Calais RUFC, footballenfrance.fr
Photos, effectifs, résultats du CRUFC : http://calaisfootball.eklablog.com/

Calais RUFC
Calais